I Mind-A-Stray sono una band metal finlandese fondata nel 2000 da Tommy Dee tuttora in attività.

Biografia
La band viene fondata nel 2000 da Tommy Dee con il nome di Holochaust. Dopo diversi cambi di formazione la band registra il primo album "Ultimate Metal Trademark". L'album riscuote un discreto successo su internet e la band riesce a trovare finalmente una formazione più stabile.
Ancora sotto il nome di Holochaust, la band registra il brano Valley of misery che continuerà a far crescere i consensi dei fans. 
Curiosamente, complice la somiglianza della voce del cantante a quella di James Hetfield il brano viene fatto circolare on line da alcuni fan ai tempi dell'uscita di St. Anger dei Metallica come una loro demo. Questo fa sì che il brano venga scaricato da tantissime persone in tutto il mondo.
A causa di alcune accuse infondate, il nome Holochaust viene poi cambiato in Darcane, pubblicano due demo e partecipano ad una compilation, ma la somiglianza con i più famosi Darkane obbliga la band a cambiare nuovamente questa volta in Mind-A-Stray.
Dopo ulteriori cambi di formazione, la band registra nuovamente e in maniera più professionale il brano che gli ha regalato la notorietà, Valley of misery e l'album Ultimaterial nel 2008.

Discografia come Holochaust
 Ultimate Metal Trademark (2000)
 Valley Of Misery (demo) (2001)
 Pandemonium (demo) (2002)

Discografia come Darcane
 The Very Worst Of Darcane (compilation) (2003)
 Survivors Of The Holochaust (demo) (2003)
 Anamorphica (demo) (2004)

Discografia come Mind-A-Stray
 Sign Of Victory (demo) (2005)
 Ultimaterial (2008)

Formazione 
 Tommy Dee – voce, chitarra 
 Danza – synth 
 Jarmo Lautamäki  – basso

Note